Die Raumplanungsregionen der Schweiz sind eine Unterteilung der Schweiz in 129 Regionen für die Raumplanung. Sie bilden die Grundlage für die Raumplanung in der Schweiz.

Die Raumplanungsregionen (RPR) wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren von den Kantonen und den Gemeinden zur Bewältigung überkommunaler Aufgaben eingerichtet. Die starke Siedlungsentwicklung dieser Jahrzehnte und die Aussicht auf ein massives Bevölkerungswachstum machten dies erforderlich.

Die RPR sind in der Regel als Gemeindeverbände unter der Aufsicht der Kantone strukturiert. Meistens orientieren sie sich an einem Zentrum, und bei ihrer Abgrenzung achtete man auf funktionale Zusammenhänge. Problematisch bei dieser Regionalisierung ist die je nach Landesteil unterschiedliche Grösse der RPR, einzelne sind gar kantonsübergreifend. Die RPR werden auf kleinregionaler Ebene durch eine Vielzahl von parallelen Gemeindeverbänden mit ressortbezogenen Aufgaben konkurrenziert (Abwasserverbände, Verkehrsverbände usw.).

Die drei Gemeinden Burgistein, Gurzelen und Wattenwil im Kanton Bern sind ohne Zuteilung. Diese werden unter der Raumplanungsregion 299 – ohne Mitgliedschaft abgebildet.

Weblinks 
 Die 129 Raumplanungsregionen der Schweiz am 1.1.2011. Bundesamt für Statistik

!Schweiz
!
Raumplanungsregionen Der Schweiz
Raumplanungsregionen